Rock River (engl. für „Felsen-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Rock River (Bell River), ein Fluss in Yukon
 Rock River (Coal River), ein Fluss in Yukon

in den Vereinigten Staaten:
 Rock River (Big Sioux River), ein Fluss in Minnesota und Iowa
 Rock River (Cedar River), Fluss in New York
 Rock River (Lake Champlain), ein Zufluss des Lake Champlain in Vermont
 Rock River (Mississippi River), Nebenfluss des Mississippi River in Wisconsin und Illinois
 Rock River (Michigansee), Bach im Mackinac County, Michigan
 Rock River (Oberer See), kleiner Fluss im Alger County, Michigan
 Rock River (Sturgeon River), kleiner Fluss im Baraga County, Michigan
 Rock River (West River), ein Nebenfluss des West Rivers in Vermont

Rock River ist der Name folgender Orte:

in Jamaica:
 Rock River (Jamaika), Ort im Parish Clarendon

in den Vereinigten Staaten:
 Rock River (Michigan)
 Rock River Township (Michigan)
 Rock River (Wyoming)

Rock River steht für:
 Rock River Arms, ein US-amerikanisches Unternehmen
 Rock River Hotel, ein Hotel in Illinois
 Rock River Music, ein US-amerikanisches Musikproduktionsunternehmen
 Rock River Raptors, ein US-amerikanisches Indoor-American-Football-Team

Siehe auch:
 Rocky River